

Условные обозначения

Класс «А». Первая группа. Первая подгруппа

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс Николай Карпов.
Тренер: змс Виктор Шувалов.

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: мс, зтр РСФСР Борис Кулагин.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: змс Юрий Волков.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Сергей Митин.
Тренер: Владимир Шумков.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Егоров.
Тренер: змс Альфред Кучевский.

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Новокрещёнов.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр РСФСР Николай Пучков.
Тренер: мс Валериан Пецюкевич.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Виталий Костарев.
Тренер: мс Геннадий Крутов.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Виктор Столяров.
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Сибирь» Новосибирск 
Старший тренер: мс Виталий Стаин.
Тренер: мс Геннадий Радаев.

«Динамо» Киев 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР и УССР Дмитрий Богинов.
Тренер: мс, зтр УССР Игорь Шичков.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.
 Хоккей. 1968-1969. Справочник-календарь. Ленинград. 1968 г.
 Хоккейный календарь 68-69. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1968 г.
 Хоккей 68/69. Москва. Изд. ФиС. 1968 г.
 Хоккей. 1968-1969. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1968 г.
 Хоккей. 1969-1970. Справочник-календарь. Ленинград. 1969 г.
 Хоккейный календарь 69-70. Первенство Советского Союза. Москва. Изд. Московская правда. 1969 г.
 Хоккей 69/70. Календарь-справочник. Москва. Изд. ФиС. 1969 г.
 Хоккей. Справочник-календарь. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1969 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой